Tonight's the night (Julia Lee) (1949), een single van Julia Lee and her Boy Friends
 Tonight's the night (album van Neil Young) (1975), het zesde soloalbum van de Canadese singer-songwriter Neil Young
Tonight's the night (nummer van Neil Young) (1975), titelsong van bovenstaand album
 Tonight's the night (Gonna be alright) (1976), een single van de Britse zanger Rod Stewart
 Tonight's the night (Frederick Knight) (1977), een single van Frederick Knight